88 км — остановочный пункт Рязанского направления МЖД и Большого кольца МЖД в городе Воскресенск Московской области. Частично находится в границах станции Воскресенск.

Расположение 

Находится в центре городского поселения Воскресенск (Московской области). Платформа названа по километражу от Казанского вокзала. Выход в город на улицы: Советская, Железнодорожная, Федотовская. Рядом располагается автовокзал «Воскресенск», от которого можно попасть в любую точку Воскресенского района (Московской области), а также в Москву и ближайшие райцентры юго-востока Подмосковья: Егорьевск, Ступино, Коломну.

Состав 
В районе остановочного пункта две двухпутные линии идут параллельно: Рязанское направление (левостороннее движение) и Большое кольцо (правостороннее), также есть дополнительные пути станции Воскресенск. Возможна пересадка между электропоездами этих двух линий, как и на платформе Воскресенск.

Всего три платформы:
 западная островная высокая, оборудована турникетами: с востока главный путь на Москву-Казанскую, с запада путь для электропоездов, для которых 88 км является конечной.
 средняя островная высокая, оборудована турникетами: с запада главный путь на Голутвин, Рязань-1, с востока главный путь Большого кольца на Яганово
 восточная боковая низкая короткая, без турникетов, с востока главный путь Большого кольца на Куровскую

Низкая платформа и путь у неё находятся на перегоне к посту Лопатино, входной светофор на станцию Воскресенск чуть южнее платформы. Остальные пути и платформы в границах станции Воскресенск.

Билетные кассы есть на высоких платформах, а также на выходе в город.

Платформы 88 км окрашены в фирменный цвет Казанского направления — зелёный. Соединены платформы автомобильно-пешеходным мостом. Платформы имеют большой изгиб.

Движение поездов 
На платформе останавливаются все пригородные поезда, в том числе и экспресс Москва — Рязань. Платформа 88 км — самая загруженная в Воскресенском районе, так как она обслуживает жителей центральной части Воскресенска, мкр. Новлянский и мкр. Лопатинский, а также ближайшие поселения. Фактически, является главными пассажирскими транспортными «воротами» города Воскресенска.

Остановка всех пригородных поездов составляет не одну, а две минуты из-за большого изгиба платформы.

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов на Яндекс.Расписаниях

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Воскресенска
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги